Лёк-Кем:
 Лёк-Кем (приток Воли)
 Лёк-Кем (приток Ижмы)